Bresnica je lahko:
 Bresnica, Bosilegrad (Srbija)
 Bresnica, Koceljeva (Srbija)
 Bresnica, Vranje (Srbija)
 Bresnica, Čačak (Srbija)
 Bresnica, Hrvaška
 Bresnica (Slovenija)